Olympische Winterspelen 1976, de twaalfde editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Innsbruck
Olympische Zomerspelen 1976, de eenentwintigste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Montreal